Piazzaiolo – abitanti di La Piazza (Castellina in Chianti)
Piazzaiolo – abitanti di Piazze (Cetona)